est un personnage de Saint Seiya, le manga de Masami Kurumada connu en français sous le titre Les Chevaliers du Zodiaque. Ce personnage apparaît également dans le manga Saint Seiya: Next Dimension et « The Lost Canvas » qui retrace son histoire en tant que chevalier d'or durant la Guerre Sainte du . En tant que chevalier d'or du Bélier, il est le gardien du premier temple du zodiaque, celui du Bélier.

Du Bélier au Grand Pope 

Il était autrefois le Grand Pope, avant d’être tué par Saga (Chevalier d'Or des Gémeaux). Shion qui commençait à devenir vieux et fatigué, dut choisir comme successeur, un Chevalier d'Or qui devait avoir force, bonté, courage et intelligence. Parmi eux, deux sortaient du lot : Saga le Chevalier d’Or des Gémeaux, et Aiolos, le Chevalier d’Or du Sagittaire. Shion, qui sentait un mal latent en Saga, choisit Aiolos pour lui succéder. Mais Saga, dont le côté maléfique se réveilla, tua Shion et prit sa place en tant que Grand Pope.

Le visage de Shion apparaît pour la première fois dans la série animée, lorsque Marine se rend sur le Mont Étoilé (Star Hill), mais c’est surtout au cours de la saga Hadès qu’il apparaît. Il accepte d’être ressuscité par le dieu et de devenir un des Spectres d'Hadès pour tuer Athéna. Outre le fait qu’il était Grand Pope, on apprend aussi qu’il était l’ancien Chevalier d’Or du Bélier et le maître de Mû, à qui il a enseigné toutes ses techniques de combat. Il y a 247 ans, lors de la dernière guerre sainte, presque tous les chevaliers d’Athéna périrent face à Hadès et ses 108 spectres. Seuls Shion et son meilleur ami Dohko (Chevalier d'Or de la Balance) survécurent. Après la victoire sur Hadès, Athéna donna pour mission à Shion d’être le gardien du Sanctuaire en tant que Grand Pope. De même que Dohko, Shion est donc un des rares Chevaliers à avoir connu 2 réincarnations successives d’Athéna : (Saori ( et  (Next Dimension)).

Lors de sa résurrection en tant que Spectre, Shion n’était pas réellement sous les ordres d’Hadès. Il accepta qu’il lui redonnât la vie afin de retrouver sa force d’antan et ainsi faire parvenir à Athéna un message. Sa véritable mission était de remettre à Athéna son armure sacrée, qu’elle devait revêtir pour pouvoir vaincre Hadès. Seul Shion – qui était le Grand Pope – connaissait l’existence de cette armure.

Next Dimension 

Dans la suite de la série classique de Saint Seiya, Saint Seiya: Next Dimension, Saori et ses compagnons voyage dans le passé pour détruire l'épée d'Hadès, revenant à l'ancienne guerre sainte. Shion est promu avec Dohko de Chevalier de bronze en Chevalier d'or, en raison de la résurrection d'Hadès. Les deux chevaliers ayant entendu parler de la prochaine résurrection du dieu des Enfers par un soldat, ils décident de tuer le garçon choisi par Hadès pour sa réincarnation (un jeune peintre nommé Alone) avant que l'esprit du Seigneur des Enfers ne puisse se saisir de lui, mais ils sont interrompus par un ami du jeune garçon, Tenma, qui se révèlera être le chevalier de Pégase. Après l'apparition de Pandore et du château d'Hadès, Shion, Dohko et Tenma luttent contre deux champions de l'Enfer: le Spectre Vermeer Griffon et Suikyô Garuda, qui les mettront en grave difficulté. Mais, après que les ennemis soient obligés de battre en retraite par ordre d'Hadès, Shion, à travers l'armure de la Coupe, guérit ses blessures et celles de Dohko. À la suite de cela, on peut voir une vision de l'avenir où nous voyons Shion devenir le Grand Pope.  Après son retour au Grand Temple, avec Tenma et Dokho, Shion est puni par Ox du Taureau et Izo du Capricorne pour avoir voyagé jusqu'à Hadès sans le consentement du Grand Pope, ce qui aurait pu décimer l'armée d'Athéna avant que celle-ci ne réapparaisse. Il s'est ensuite battu rapidement contre Shun d'Andromède (revenu du futur, ) et Tenma à la première maison du Bélier, avant de les laisser aller à la suite d'un message télépathique de Shijima de la Vierge qui lui dit que lui et Athena sont au sommet de douze maisons et sont en danger. Peu de temps après, Shion combats Garuda Suikyô et cinq Spectres de Hades, il parvient à tuer les 5 spectres, mais est en difficulté contre Suikyô.
Cependant, il est sauvé par Ikki de Phoenix (lui aussi revenu du futur), puis il laisse le spectre de Garuda ainsi que le chevalier du Phoenix aller à la maison de Taureau. Plus tard, il est visité par un serpent étrange, un émissaire, qui l'a informé que le saint d'or puissant et légendaire de Ophiuchus est sur le point d'augmenter à nouveau à suivre. Est Odysseus, la réincarnation du légendaire chevalier Asclépios, le plus puissant de la 88 les chevaliers d'Athena...

Lost Canvas

Caractéristiques

Capacités 

En tant que guerrier du Jamir le chevalier d'or du Bélier possède des pouvoirs de psychokinésie. Shion a ainsi la capacité de déplacer des objets physiques par la pensée et des corps. Il peut également se téléporter. Il faut néanmoins noter que Shion dans le manga de The Lost Canvas n'utilise que très rarement ses capacités préférant avoir recours à ses techniques de combat.

Jeune bélier 

Shion, tout comme son ami Dohko, est l'un des chevaliers d'or les plus jeunes. De fait, le manga est censé retracer une partie de son histoire, et dévoiler son cheminement du jeune bélier vers le légendaire Shion, grand Pope du sanctuaire. Dans cette optique le chevalier d'or du Bélier apparaît comme fougueux et intrépide et pas toujours enclin à obéir si l'ordre reçu implique qu'il reste sur la touche. Néanmoins, une fois quitté les champs de batailles et les situations délicates, Shion apparaît d'un naturel calme et posé. Le manga nous livre donc l'image de la genèse d'une légende à travers la jeunesse de Shion et ses débuts en tant que chevalier d'or.

Amitié 

Shion entretient une forte amitié avec le chevalier d'or de la Balance Dohko. Bien souvent on les trouve ensemble, que ce soit lors de la mission en Italie où ils sont envoyés en reconnaissance, ou encore lorsqu'ils sont au sanctuaire. De fait les scènes où les deux chevaliers sont présents sont nombreuses, notamment celle où ils exécutent les chevaliers d'argents revenus en spectres ou celle encore où ils discutent à propos du chevalier d'or des Poissons. Cette amitié se manifeste à plusieurs reprises. Shion aide Dohko à retrouver Tenma à travers le sanctuaire lorsque celui-ci a déserté et Dohko secourt Shion lorsqu'il combat Hadès. La relation amicale qu'entretient Shion avec Dohko et que développe le manga permet de mieux comprendre le face à face deux cent cinquante ans plus tard entre les deux vieux amis.

Don inné 

Parmi les chevaliers d'or Shion possède un don inné. Il est capable d'interagir avec les armures des chevaliers défunts. Cette capacité le rend très sensible à la vie qui émane des armures et à la trace de cosmo énergie laissée par les anciens propriétaires des dites armures. Ce talent lui permet donc de ressentir leurs émotions et de les faire réagir à sa volonté. Une telle qualité l'a en toute logique désigné comme le plus apte à réparer les armures endommagées. C'est son maître Hakurei qui a décelé ce don inné. Cette sensibilité envers les armures est si aiguë qu'elle permet à Shion de lire à travers elles le passé de leurs anciens propriétaires. Il est à noter que les armures elles-mêmes reconnaissent en Shion un être de valeur car elles lui obéissent et l'ont protégé de la mort par le passé en ralentissant la perte de son sang.

Destin grandiose 

À l'instar de son maître Hakurei, Shion survivra à la Guerre Sainte et accomplira son destin. Il sera la charnière entre le passé, le présent et le futur. Avec son ami Dohko il servira de pont entre les trois générations et amorcera la reconstruction du sanctuaire. Cette lourde tâche Shion l'acceptera et assumera son statut d'héritier des rêves des générations passées pour assurer l'avenir. En tant que grand Pope il représentera la nouvelle autorité au sanctuaire et devra préparer l'avenir et la prochaine Guerre Sainte.

Histoire

Retour de Jamir 

Shion arrive dans le palais du grand Pope où sont déjà réunis les autres chevaliers d'or. Il informe qu'il s'en revient de Jamir où il s'est occupé de quelques spectres. Après cette assemblée Shion retourne au temple du Bélier, la première maison du sanctuaire et celle qu'il doit protéger. En chemin il sauve Athéna et terrasse aisément le spectre du Vers de l'étoile céleste de la soumission, qui s'était infiltré dans le sanctuaire.

Combattre ses camarades 

On décèle des mouvements de spectres dans une région d'Italie. Afin de vérifier ces rumeurs le sanctuaire dépêche un groupe de chevaliers d'argent. Seulement trois d'entre eux parviennent à revenir faire leur rapport dans le palais du grand Pope. Ils annoncent que les rumeurs étaient fondées et qu'ils ont dû affronter les spectres rencontrés en Italie. De l'affrontement aucun d'entre eux n'a survécu. C'est alors que les trois chevaliers d'argent attaquent Athéna. Shion et Dohko (alors présents dans le palais), frappés de stupeur, repoussent leur assaut. Les armures des chevaliers d'argent se mettent à luire d'un éclat sombre et dévoilent des surplis. Ils expliquent qu'ils ont été tués puis ramenés à la vie par Hadès afin de lui rapporter la tête d'Athéna. Ils se ruent à nouveau sur la déesse. N'ayant plus d'autres choix Shion et Dohko ripostent et déclenchent leurs puissantes attaques. À cet instant Athéna entend des voix plaintives émaner des chevaliers d'argent. Elle tente d'arrêter les deux chevaliers d'or mais il est trop tard. Les assaillants sont terrassés. Athéna s'approche alors et recueille les dernières paroles de ses guerriers. Ils lui expliquent qu'une fois mort ils ont été manipulés par Hadès afin de la tuer. Ils expriment leur regret de ne pouvoir combattre pour elle à ses côtés puis meurent. Shion (tout comme Dohko) bouillonne de rage d'avoir du abattre ses propres camarades et demande à la déesse la permission de partir en reconnaissance en Italie.

Début de la Guerre Sainte 

Shion est présent dès le commencement de la Guerre Sainte. Athéna l'envoie, ainsi que Dohko, en mission de reconnaissance en Italie à la tête d'un bataillon de chevaliers. Sur place ils font face à Hadès, fraîchement réincarné, et entament le combat. Voyant le chevalier de bronze Tenma de Pégase (son disciple) mourir de la main d'Hadès, Dohko, empli de fureur s'apprête à engager un terrible face à face avec l'armée du dieu. Mais c'est Shion qui, plus raisonnable, admet qu'ils doivent battre en retraite et rentrer au sanctuaire faire leur rapport à Athéna.

Rencontre avec Minos 

Alors que le sanctuaire essuie le premier assaut des spectres de la Guerre Sainte, les préparatifs pour organiser les défenses se mettent en place. Le mystérieux et solitaire chevalier d'or des Poissons Albafica est le plus rapide à dresser des barrières de défense et se met en première ligne pour arrêter les spectres. Shion se trouve alors dans son temple, qui est le premier du sanctuaire. Il est rejoint par Dohko. Alors que la bataille fait rage entre Albafica et les spectres les deux amis s'entretiennent sur le chevalier d'or des Poissons. Lorsque le juge des enfers Minos du Griffon a vaincu Albafica et attaque le village de Rodorio, c'est à Shion, en tant que gardien de la première maison, d'intervenir. Mais la puissante attaque du juge met Shion en difficulté. Ce dernier est sauvé par l'intervention d'Albafica qui s'est relevé pour achever son combat. Il parvient à vaincre Minos mais ce dernier (fou de rage), avant de mourir, veut réduire le village en ruines. Il déclenche alors une puissante attaque que Shion contre grâce à sa technique du Mur de Crystal. Agissant en camarade fidèle Shion explique qu'il ne peut laisser ce village être détruit après qu'Albafica ait sacrifié sa vie pour le défendre. Après le combat Shion emportera la dépouille du chevalier d'or des Poissons.

Assaut de la cathédrale 

Durant le début de la Guerre Sainte, Shion, comme bon nombre de chevaliers d'or, demeure au sanctuaire et agit peu. Mais bientôt vient l'assaut final et toute l'armée se téléporte en Italie devant la forteresse d'Hadès. Seul Shion demeure absent des rangs. Sentant que son maître s'apprête à faire cavalier seul et affronter le dieu du sommeil Hypnos, Shion va à sa rencontre dans le palais du Pope. Il essaie alors de le convaincre de le laisser combattre à ses côtés. Mais le vieux guerrier refuse de mettre Shion en péril dans un combat qui est le sien. Quelque temps après, alors que Hakurei affronte Hypnos, le dieu téléporte Shion dans la salle de la cathédrale. Shion, bouillonnant, réitère son envie de combattre aux côtés de son maître. Mais Hakurei, craignant pour la vie de son disciple, le protégea et vainquit le dieu. C'est alors qu'apparaît Hades qui terrasse le vieil homme. Devant la mort de son maître la colère éclate en Shion et il déchaîne sa puissance. Il lance sa Révolution Stellaire mais face au pouvoir d'un dieu elle se révèle inefficace. Il faut noter également que la barrière de protection d'Hadès réduit la puissance des chevaliers à un dixième. Le combat tourne mal et au moment où le seigneur des Enfers s'apprête à supprimer Shion, Dohko apparaît en compagnie de Tenma. Mais la puissance du dieu est écrasante. Shion sait que le chevalier Pégase est trop important pour l'issue de cette guerre pour qu'on le laisse mourir. Mais Hadès ne les laissera jamais s'enfuir. Dohko décide alors de leur offrir une opportunité. Il se sacrifie pour que Shion et Tenma puissent s'échapper grâce à la téléportation. La cathédrale s'effondre alors sans que la bataille finale ait lieu et le dieu des Enfers se retire dans sa citadelle céleste du Lost Canvas.

Porte du Lost Canvas : l'Athéna Exclamation 

Pendant que le reste de l'armée a quitté le sanctuaire pour restaurer l'arche volante qui va les mener jusqu'au Lost Canvas, Shion reste au sanctuaire. Il répare avec soin les armures afin de respecter leur souhait d'être à bord du navire pour continuer de participer à l'effort de guerre. Le chevalier d'or Sisyphe du Sagittaire est lui-même impressionné par le talent de Shion et sa capacité à communiquer avec les armures sacrées. Une fois l'arche réparée les troupes d'Athéna peuvent s'envoler jusqu'à la porte gigantesque du Lost Canvas, juchée sur les nuages. Là c'est Shion qui révèlera l'existence de la technique de l'Athéna Exclamation. Cette attaque nécessite que trois chevaliers d'or embrasent leur cosmo énergie jusqu'à son paroxysme et relâchent d'un coup toute la puissance accumulée. À une échelle réduite l'explosion produite est similaire à celle du Big Bang qui créa l'univers. La porte cède et l'arche pénètre dans le domaine du Lost Canvas.

Mer de nuages 

L'arche vogue à présent sur une mer de nuages. Mais Hadès a semé des pièges afin de contrer l'avancée de l'armée. Le navire passe sous une arche avec inscrit sur son fronton une phrase intimant à ceux qui passent de renoncer à leur passé. Une fois l'obstacle franchi tout l'équipage entend des voix d'amis ou de parents perdus. Cédant à ces appels les chevaliers se retournent et sont changés en pierre. Ils n'ont pu rompre avec leur passé et sont donc transformés en statuts. Seul deux chevaliers d'or dont Shion, Tenma de Pégase et Athéna ont su résister. C'est alors qu'arrive Charon de l'Achéron, de l'étoile céleste de la Jonction, le spectre gardien de la mer de nuages. Il vient observer les dégâts causés sur l'armée adverse. Les survivants montent alors à bord de la barque du spectre. Arrivé à mi-chemin Charon stoppe la barque et exige d'être payé de ses services avant de les mener plus loin. Il demande en salaire la chevelure d'Athéna. Mais ce n'était qu'un piège. Charon donna les précieux cheveux aux anges qui composent le Lost Canvas qui les apportèrent à Hadès. Ce dernier parvint à extraire de la chevelure des pigments pour sa peinture. Avec cela il peint un portrait d'Athéna qui lui permet de sceller ses pouvoirs. Ainsi, privée de ses pouvoirs elle n'est plus qu'une mortelle. Charon en profite pour railler les chevaliers en disant qu'ils ont bien mal rempli leur mission de protection envers Athéna. Il ajoute que c'est sans doute parce qu'ils ne sont pas payés pour leur peine, contrairement à lui. Shion faisant face au spectre lui apprend que la passion qui l'anime, lui est ses compagnons, est au-delà de ses motivations cupides. Puis, aisément, le chevalier du Bélier terrasse leur ennemi au moment où la barque touche la berge.

Vieille connaissance 

Commence alors l'ascension et le passage à travers les demeures des étoiles démoniaques chacune gardée par un puissant ennemi. Arrivés à la seconde demeure, celle de Vénus, Shion et ses compagnons se heurtent à son gardien, Lune le spectre du Balrog de l'étoile céleste de l'excellence. Ce dernier a pour mission de consigner les noms et les vies de toutes les personnes tuées par le Lost Canvas. Il attaque Athéna et les chevaliers Régulus et Tenma. Shion les libère et s'adresse au spectre. Chacun réalise alors que les deux guerriers se connaissent. Le chevalier du Bélier réplique qu'il n'est plus celui que le spectre a connu il y a huit ans de cela ; la rencontre avec son maître Hakurei l'a changé. Lune décide donc d'en finir avec Athéna et ses chevaliers et d'un geste ouvre une faille béante dans le temple de Vénus. Tous s'apprêtent à être précipités dans les Enfers mais Shion lance son attaque du Mur de Cristal. Le mur s'abaisse alors et vient s'écraser sur le bureau de Lune. Shion vient ainsi de créer un pont de cristal évitant à ses amis de tomber dans les flammes. Intimant l'ordre à ses compagnons de continuer sans lui il les protège dans leur fuite en stoppant le fouet du spectre avec son mur. Les deux veilles connaissances se retrouvent alors seuls.

Poids du passé 

Lune ne supporte pas la perversion de Shion et regrette de ne pas l'avoir tué il y a huit ans. Mais il se jure d'y remédier sur le champ. Il frappe de son fouet Shion qui riposte avec sa Spirale Stellaire en se jetant sur Lune. Le chevalier du Bélier fait alors irruption dans une immense salle aux murs couverts d'étagères et de livres. En son centre trône le spectre, assis et indemne, tenant un grand livre. Il explique que ces ouvrages contiennent toute l'histoire de l'humanité. Il lance alors son attaque Réincarnation qui sous l'apparence d'un fouet de lettres acéré immobilise l'ennemi. Ces mots sont en fait  tous les péchés qu'a commis la personne, consignés par écrit dans le livre. Ces péchés du passé accablent la victime et la font mourir de souffrances et de honte. La faute de Shion fut commise dans son enfance quand il réparait déjà les armures des chevaliers défunts. Il utilisait alors son extraordinaire don pour satisfaire un désir malsain de voyeur. Au contact des armures il pouvait voir les vies de leurs anciens propriétaires. Ce divertissement plein de vice attira le spectre Lune. Impressionné par les capacités et prédispositions de Shion, le spectre lui propose de le suivre afin de l'aider dans sa tâche et de consigner l'histoire de l'humanité dans ses ouvrages. Attiré par la perspective d'être pour l'éternité le témoin de l'histoire de l'humanité Shion accepte. C'est alors que les armures s'éveillent et souhaitent protéger cet enfant influençable. Lune dit à Shion que s'il veut le suivre il doit rompre avec elles définitivement. Le jeune garçon brise alors les armures endommagées. Mais une armure surgit et fait face à Shion. Il s'agit de celle de son maître Hakurei, l'armure d'argent de l'autel chargée de bons souvenirs. Constatant que ces armures ont encore beaucoup de choses à lui apprendre Shion est pris d'un doute. Voyant cela Lune lui lacère la nuque d'un coup de fouet ne supportant pas l'hésitation. De retour au présent Shion est immobilisé au sol par le poids accablant de ses péchés. Lune entrouvre alors une nouvelle fois le sol.

Rédemption 

Alors que Shion tombe dans le vide son bras échappe à l'emprise de l'attaque et s'agrippe au rebord. Il parvient à se hisser hors du gouffre. Le chevalier explique au spectre que c'est grâce à la cicatrice sur son bras qu'il a pu échapper à son pouvoir. Cette cicatrice est celle faite par son maître pour expier ses crimes. Dans le passé, alors qu'il se vidait de son sang, Shion fut sauvé par son maître Hakurei. Ce dernier lui transmit son sang à travers une blessure qu'il lui fit au bras. Puis il lui expliqua que les armures endommagées, bien loin de lui en vouloir, l'ont sauvé en ralentissant l'écoulement du sang grâce à leur cosmos. Hakurei ajouta que lui et ses camarades défunts l'ont choisi pour assurer leurs rêves. Il est l'élu pour faire le lien entre le passé et le présent. Grâce à ce pouvoir Shion rompt totalement l'emprise de l'attaque de Lune. Le spectre admet alors volontiers que Shion n'est plus le même mais il ajoute qu'il va lui montrer la vérité qu'il doit affronter.

Cocyte 

Lune téléporte alors Shion dans la neuvième prison du monde souterrain, celle du Cocyte. Dans ce désert de glace reposent les dépouilles des plus grands criminels de l'humanité : ceux qui se sont opposés aux dieux. Les défunts prisonniers en ces lieux ne connaissent aucune délivrance et subissent pour l'éternité des souffrances. Lune oblige Shion à affronter cette vérité. Pour les chevaliers d'Athéna la condamnation est inévitable et il n'y aura nulle salut. Et Shion en tant que leur héritier doit endosser la même faute. Shion se résout alors à supporter pleinement cette responsabilité et promet de vaincre Hadès pour libérer ces chevaliers de leurs tourments. C'est à son tour de les protéger. Le chevalier lance sa Spirale Stellaire. Mais le spectre parvient à l'éviter. Il confie à son adversaire que dans son livre réside tout le savoir du passé et que par conséquent il connait le moindre défaut de son attaque ainsi que les micro failles de son armure d'or. Fort de ce savoir Lune cingle Shion de son fouet de lettres. Shion s'abat sur le sol. Seul un dieu peut vaincre un adversaire qui possède tout savoir.

Élu 

Alors que son sang s'écoule Shion entend les voix des chevaliers morts qui l'exhortent à se relever. Il représente l'héritier de leurs espoirs passés mais aussi le lien vers la génération future. Il est celui qu'ils ont choisi. Shion comprend que c'est en continuant à se battre et en accomplissant son destin qu'il pourra sauver ces chevaliers défunts. Il utilise alors la technique ultime de son maître, celle qui fut capable de terrasser un dieu, le Cycle des Ames du Seki Shiki. La puissance de tous les chevaliers défunts se fond dans une gigantesque boule d'énergie. Poussé par leurs encouragements et leur aide Shion accomplit le miracle de lancer cette attaque. La formidable puissance détruit Lune et son livre. Le spectre est terrassé par ces voix de l'histoire qu'il a ignoré et omis de consigner. Avant que le souffle de la déflagration ne l'emporte Lune réalise que si un être peut endosser un tel fardeau, un tel héritage et accomplir ce miracle c'est qu'il est voué à un grand destin, à être un chef. L'explosion ramène Shion dans le temple de Vénus. Ce dernier, après une pensée pour ses camarades chevaliers d'or morts et son maître, reprend sa route pour rejoindre ses amis toujours en vie qui compte sur lui.

Face à face avec Yoma 

Alors que chacun poursuit son ascension de son côté, Shion arrive au moment où le jeune chevalier d'or du Lion Régulus vient de terrasser le juge Rhadamanthe. Mais il succombe après son rude combat, ne laissant derrière lui que son armure d'or. Shion regrette profondément la perte du plus jeune des chevaliers d'or. Plus tard et plus haut il se retrouve face à Yoma de Méphistophélès de l'étoile céleste du Meneur. Le spectre est le grand orchestrateur de cette Guerre Sainte. C'est lui qui a fait en sorte qu'Alone et Tenma grandissent ensemble et qui a tout manigancé afin que la chute des dieux advienne durant cette Guerre Sainte et non la prochaine. Pour cela il a déjà manipulé aussi bien les chevaliers que les spectres et même les dieux. Son but est d'utiliser le potentiel déicide de son fils, le chevalier Pégase, afin qu'il détruise les dieux, permettant ainsi à Yoma de prendre la tête de l'Olympe et d'instaurer une nouvelle mythologie. Mais dans son scénario Shion est un acteur inutile voire dangereux. En effet, le chevalier d'or du Bélier est celui qui fera le lien avec la génération future et organisera le sanctuaire où viendra s'entraîner Seiyar, le chevalier de Pégase du , et futur déicide. Or si Yoma veut que la chute des dieux adviennent durant la guerre sainte actuelle le meilleur moyen de s'en assurer est de supprimer le futur grand Pope. C'est alors qu'intervient Tenma revêtant l'armure divine de Pégase et voulant en finir avec le spectre. Mais Shion, très clairvoyant, prévient le jeune chevalier. Il ressent quelque chose d'étrange, de plus grand, tapi derrière cette apparence de spectre. Yoma est impressionné par la perspicacité de Shion qui, tout jeune qu'il est, est le premier à avoir perçu sa véritable nature derrière son masque. Il décide d'expliquer à Shion pourquoi il doit l'effacer de l'histoire. Pour ce faire il matérialise des images du futur. Il montre aux deux chevaliers ce qu'il adviendra si Shion vit. Il leur donne à voir le Pégase de la prochaine génération, celui qui vaincra les dieux. Or il leur apprend que ce n'est pas le futur qu'il veut voir se réaliser. Ce qu'il désire c'est que cet avenir survienne maintenant et de la main de Tenma. Il veut effacer le futur du Pégase du  et pour ce faire il doit détruire Shion. Yoma lance son attaque du Mervelous Room. Cette technique lui permet de créer une autre dimension dans laquelle le temps, l'espace et la matière n'existent pas et où son adversaire est désintégré en myriade de molécules sans cohésion. La dimension apparue happe Shion puis se referme. Mais quelques instants après elle se rouvre. Alors apparaît le chevalier d'or des Gémeaux, ressorti indemne après avoir été lui aussi plongé dans cette dimension plus tôt. Il a sauvé au passage Shion et Dohko et les confie à Tenma afin d'affronter Yoma.

Dernier combat radieux 

Shion et Dohko se réveillent alors que Alone est venu à la rencontre de Tenma afin de livrer le dernier combat tant attendu. Sasha apparaît alors et les trois amis sont enfin réunis pour mettre fin à cette Guerre Sainte. Shion et Dohko assistent alors, impuissants, à cette intense confrontation. Tenma parvient à vaincre son vieil ami Alone et à le sauver ainsi que le monde. Mais à cet instant l'horloge stellaire du Lost Canvas retentit aux coups de son aiguille. L'horloge a accompli un tour complet et l'heure du réveil complet de l'âme d'Hadès a sonné. Un cosmos écrasant émane du corps d'Alone et une violente vague noire terrasse toute l'armée rassemblée. Seuls Shion et Dohko parviennent à se relever et constatent que la Guerre Sainte n'est pas réellement terminée. En face d'eux se tient l'empereur des ténèbres, le véritable Hadès dont l'âme est à présent complètement réveillée. Son cosmos est infiniment plus écrasant que ne l'était celui d'Alone et recouvre tous les alentours de ténèbres. Dohko, refusant que les efforts de Tenma soient vains, attaque Hadès, en vain. Il s'apprête à réitérer son acte mais Shion le stoppe. Il refrène son bouillant ami et lui rappelle que s'il continue d'agir sans réfléchir l'armée d'Athéna sera vaincu. Shion lui confie qu'il a un plan. Il s'adresse alors à Hadès et lui fait remarquer qu'il a recouvert les lieux de ténèbres dans le but de se protéger de son pire ennemi : la lumière du soleil. Devant les railleries du seigneur des ténèbres le chevalier d'or du Bélier lui annonce qu'ils sont en mesure de créer pareille lumière. Shion embrase alors son cosmos et invoque les dix autres armures d'or auprès de Dohko et lui. Les armures d'or ainsi réunies vont pouvoir rayonner et émettre la lumière du soleil. Utilisant toute sa science des armures Shion invoque leur pouvoir. Un rayon lumineux déferle sur Hadès. Hélas les ténèbres de l'autre monde invoquées par le dieu des Enfers sont bien plus fortes et denses que cette lumière. Hadès s'apprête à recouvrir le monde de ténèbres et à en finir avec les deux chevaliers d'or. Mais soudain apparaissent les esprits des chevaliers d'or défunts, invoqués par la détermination du chevalier Pégase Tenma. Leurs âmes sont revenues et les chevaliers ont ressuscité afin d'endosser une dernière fois leur armure. Chaque chevalier d'or embrase alors son cosmos et fait irradier son armure. Toute cette énergie et cette lumière convergent vers la flèche du Sagittaire. Ce dernier décoche sa flèche et une lumière solaire d'une extrême intensité transperce le seigneur des ténèbres et extirpe l'âme d'Hadès du corps d'Alone. Les âmes des chevaliers d'or se dissipent alors ne laissant derrière elles que leur armure. Après un tel effort Shion s'effondre exténué. Seul Dohko, protégé par la puissance du sang d'Athéna¹, peut encore tenir debout. Mais Athéna les téléporte, ainsi que le reste de l'armée inconsciente, sur Terre afin d'accomplir leur ultime mission. Elle leur demande de vivre et de préparer la prochaine Guerre Sainte. Dohko surveillera le Palais du Démon où sera déposé le rosaire qui retient les étoiles démoniaques. Quant à Shion il deviendra le Grand Pope et restaurera le sanctuaire.

Vers la prochaine génération 

Shion et Dohko se réveillent au sanctuaire. Les deux survivants savent qu'ils vont devoir être le lien entre cette ère et le futur. C'est l'heure pour les deux vieux amis de se séparer. Dohko doit partir en Chine et veiller sur les étoiles démoniaques scellées aux Cinq Pics. Quant à Shion il doit demeurer au sanctuaire en tant que grand Pope et le reconstruire. Après avoir réparé l'armure de la Balance Shion dit au revoir à son ami. Ils savent qu'ils ne se reverront peut être jamais mais leur cœur ne font qu'un. Shion ressent la sensation qu'on éprouve à être sur le trône du Pope et cette soudaine solitude qui s'est emparée du sanctuaire déserté. Alors qu'il contemple la grande porte close de la salle celle-ci s'ouvre à sa grande surprise. Ténéo, le jeune disciple du chevalier d'or du Taureau, entre. Il propose son aide au nouveau grand Pope afin de reconstruire le sanctuaire et ajoute qu'il n'a pas abandonné son rêve de devenir chevalier. Shion accepte et lui promet de rebâtir ce sanctuaire qu'ils aiment tant.

Conclusion 

Shiori Teshirogi nous livre dans le manga un portrait très nuancé, complet et soigné du chevalier du Bélier. Shion apparaît au début comme un jeune chevalier d'or novice et fougueux. Puis au fil de l'aventure la perte de son maître puis de son ami Dohko vont le faire mûrir et affuter son esprit. Ainsi au plus fort de la bataille c'est un Shion déterminé qui se manifeste. De plus il endosse avec grand courage l'écrasant fardeau qui est le sien : porter les rêves et les espoirs des chevaliers défunts et être le lien entre l'ancienne génération, celle actuelle et le futur. Il se montrera d'ailleurs parfaitement à la hauteur face à Hadès en invoquant les armures d'or. Ainsi, le manga nous livre une évolution fine du personnage de Shion, du jeune bélier impétueux au grand Pope légendaire.

On peut tout de même remarquer une différence de traitement entre les deux survivants de la Guerre Sainte, mais qui est plus équitable qu'il n'y paraît de prime abord. De fait, Dohko est sans conteste plus mis en valeur dans ses combats que Shion. En revanche, sur le plan spirituel la Guerre Sainte semble avoir peu aguerri Dohko. En effet, il apparaît tout aussi bouillonnant et irréfléchi à la fin du manga face à Hadès pleinement éveillé qu'au début. Par contre, Shion semble au cours de la guerre avoir nettement mûri et développé des capacités d'analyse et de tactique indéniables. En effet, on observe que Shion endosse son fardeau avec courage et responsabilité. De plus il est le seul à avoir décelé la véritable nature de Yoma. Enfin, face à Hadès il garde son sang froid et réfléchit à un plan plutôt que d'attaquer vainement comme le fait Dohko. Le fait de développer cette qualité de la maturité dans le personnage de Shion précisément est particulièrement avisé car il est destiné à la plus haute fonction qui soit, celle de grand Pope.

Armure 

L’armure du Bélier représente la constellation du Bélier représentant le bélier Chrysomallos.

Techniques 

 Réparation d'armures : Shion, Mu et Kiki réparent les armures des chevaliers
 Mur de Cristal (Crystal Wall) : le Mur de Cristal est une barrière d’énergie, de lumière et de cristal, que Shion dresse afin de se protéger des attaques de ses adversaires. Outre le rôle défensif, le mur possède également un rôle offensif : il renvoie leurs attaques à ses adversaires. Dohko de la Balance, grâce à son attaque suprême, le Rozan Hyaku Ryû Ha, parviendra à le détruire.(Utilise cette technique dans manga classique Saint Seiya, Next Dimension, Lost Canvas).
 Mort d’une Etoile (Starlight Extinction) : attaque de Shion, qui concentre entre ses mains la lumière des étoiles qu’il génère grâce à son cosmos, puis qu’il projette à son adversaire. Celui-ci se dissout littéralement dans ce halo de lumière. (Il l’utilise seulement dans le jeu vidéo.)
 Tourbillon d’étoiles filantes (Stardust Revolution) : Ultime attaque de Shion, Shion crée un tourbillon d’étoiles filantes dans lequel est emporté son adversaire.(Utilise cette technique dans manga classique Saint Seiya, Next Dimension, Lost Canvas et Episode G).
 Pouvoirs Psychiques : il est expert dans l’art de la télékinésie, d’ailleurs les attaques de Mû ne tiennent pas longtemps face à ce pouvoir. Cependant il utilise ce pouvoir plus rarement que Mû.(Utilise cette technique dans manga classique Saint Seiya).
 Paralysie : lors de Hadès chapitre Sanctuaire il utilise cette technique sur Mû qu’il paralyse totalement jusqu'à l’arrivée de Dohko.(Utilise cette technique dans manga classique Saint Seiya).
 Sekishiki Tenryô Ha : il utilise cette technique dans Lost Canvas pour se défaire de Lune qui l'a envoyé au Cocyte, concentrant l'énergie des âmes des anciens Chevaliers il lance une énorme boule d'énergie sur son adversaire. C'est une technique de son maître Hakurei, mais il ne l'a jamais apprise, il l'a vue une fois quand son maître a enfermé Hypnos.

Temple 

Shion garde le Temple du Bélier Blanc (Hakuyôkyû dans la version originale, maison du Bélier dans la version française)

Voix 

Dans la version originale, Shion est doublé par Nobuo Tobita.

En version française, c’était Arnaud Léonard.

Caractéristiques 
(source provenant du Taizen)
 Âge: 18 ans (Dans The lost canvas)  à  (Dans Saint seiya) 
 Taille : 
 Poids : 
 Naissance : 
 Groupe sanguin : A
 Pays d'origine : Tibet
 Lieu d'entraînement : Jamir
Maître : Hakurei de l'Autel 
Disciple : Mu du Bélier

Notes et références 

¹: Il n'est pas avéré dans le manga que cette résistance soit dû au sang d'Athéna plutôt qu'à une capacité naturelle de Dohko.

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro